Вільбару́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на південний захід від Парижа, 55 км на південний захід від Орлеана, 4 км на північ від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 983 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2566,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільбару на сайті французького Національного інституту географії
 Вільбару на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільбару на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільбару на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільбару на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер